Saint-Maixent ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Maixent (Sarthe), Département Sarthe
 Saint-Maixent-de-Beugné, Département Deux-Sèvres
 Saint-Maixent-l’École, Département Deux-Sèvres
 Saint-Maixent-sur-Vie, Département Vendée

Siehe auch:
 Saint-Maixant